GENEC est un sigle pouvant désigner :
 le groupement des énergies nouvelles de l’établissement de Cadarache, une cooédration entre le CEA et l’ADEME, situé à Grenoble (cellules) et Cadarache (systèmes)